

Cinema
Assassinio sul Nilo (Death on the Nile) – film del 1978 diretto da John Guillermin
Assassinio sul Nilo (Death on the Nile) – film del 2022 diretto da Kenneth Branagh

Teatro
Assassinio sul Nilo (Murder on the Nile) – opera teatrale del 1944 di Agatha Christie basata sul suo romanzo Poirot sul Nilo